Арбанашка се може односити на:
 Арбанашка (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Арбанашка (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Србија

Види још 
 , река у општини Прокупље, Србија
 Арбанашка планина, планина у општини Прокупље, Србија
 , брдо у општини Прокупље, Србија